Gordon Hill (scheidsrechter) (1928-2019), een Engelse voetbalscheidsrechter
 Gordon Hill (voetballer) (1954), een Engelse voetbalspeler en -manager
 Station Gordon Hill, een spoorwegstation in Engeland